Woodbury (Connecticut)
Woodbury (Geórgia)
Woodbury (Kentucky)
Woodbury (Minnesota)
Woodbury (Nova Jérsei)
Woodbury (Pensilvânia)
Woodbury (Tennessee)
Condado de Woodbury
Ou ainda:
Woodbury Heights

Desambiguações de topônimos